В одиночному розряді тенісного турніру Internazionali Femminili di Palermo 1999, який проходив в рамках Туру WTA 1999, Анастасія Мискіна здобула титул, у фіналі перемігши Анхелес Монтоліо 3-6, 7-6, 6-2.

Сіяні гравчині 

 Сара Пітковскі (чвертьфінал)
 Магі Серна (1-ше коло)
 Вірхінія Руано Паскуаль (1-ше коло)
 Еммануель Гальярді (1-ше коло)

 Катарина Среботнік (півфінал)
 Елена Пампулова (1-ше коло)
 Лоранс Куртуа (чвертьфінал)
 Міріам Ореманс (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1999
Тур WTA 1999